Роберт Херон Борк (; 1 марта 1927, Питтсбург, Пенсильвания, США — 19 декабря 2012, Арлингтон, Виргиния, США) — американский юрист и государственный деятель, и. о. Генерального прокурора США (1973).

Биография 
Родился в семье торгового агента в сталелитейной промышленности. В 1948 году окончил Чикагский университет, получив степень бакалавра искусств, в 1953 году — аспирантуру того же университета со степенью доктора права. Участник Корейской войны (1950—1952). Затем работал адвокатом. В 1962—1975 и 1977—1981 годах — профессор юридического факультета Йельского университета.
 1973—1977 годах — генеральный солиситор США;
 октябрь-декабрь 1973 года — одновременно являлся временным Генеральным прокурором США, играл одну из решающих ролей в Уотергейтском скандале, поскольку в этот момент подали в отставку Генеральный прокурор Элиот Ричардсон и его заместитель Уильям Ракелсхауз;
 1982—1988 годах — судья Апелляционного суда округа Колумбия США;
 1987 году — президент Рейган выдвинул кандидатуру Борка на место в Верховном суде, освободившееся в связи с уходом в отставку Люиса Пауэлла. Однако либеральные круги развернули против него настоящую информационную войну, в результате которой Сенат отверг его кандидатуру большинством 58 против 42 голосов. В итоге в английском языке возник неологизм «боркануть», который по определению Оксфордского словаря, означает заблокировать кандидата на государственную должность, подвергнув его систематическому шельмованию и поливанию грязью. Кстати, кампанию против Роберта Борка в Сенате возглавил тогда сенатор от Делавэра (затем вице-президент в администрации президента Обамы и впоследствии президент США) Джо Байден. В тот момент он добивался демократической номинации на президентских выборах 1988 году.

Политик состоял в ряде влиятельных общественных организаций (Texas Review of Law & Politics, Defenders of Property Rights); являлся членом объединения за восстановления «американской мечты». Автор книги «Сползание в Гоморру: современный либерализм и закат Америки» (1997), в которой критиковал либерализм, насильственно насаждаемый в США «мультикультурализм», пропаганду секса и жестокости в кино и литературе.

Источники 

 Биография на сайте министерства юстиции США
 
 https://www.nytimes.com/2012/12/20/us/robert-h-bork-conservative-jurist-dies-at-85.html?pagewanted=all&_r=0
 http://www.dorogadomoj.com/z02bor.html

Генеральные солиситоры США
Генеральные прокуроры США
Судьи США
Выпускники Школы Хотчкисс
Выпускники Чикагского университета
Выпускники Школы права Чикагского университета
Преподаватели Ричмондского университета
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Йельской школы права
Преподаватели Школы права Университета Джорджа Мейсона
Преподаватели университета Джорджа Мейсона
Члены Республиканской партии США